Heybridge – miejscowość w Australii, na Tasmanii
 Heybridge – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Heybridge – miasto w hrabstwie Essex (Anglia)
 Heybridge Basin